França:
 Le Havre, municipi francès al departament del Sena Marítim i a la regió de l'Alta Normandia.
 Districte de Le Havre, districte del departament francès del Sena Marítim.
 Le Havre Athletic Club Football Association, club de futbol francès de la ciutat de Le Havre.
 Bèlgica: Havré, antic municipi de Bèlgica a la província d'Hainaut de la Regió valona.
 Estats Units:
 Havre (Montana), població dels Estats Units a l'estat de Montana.
 Havre de Grace, població dels Estats Units a l'estat de Maryland.
 Havre North, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Montana.
 West Havre, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Montana.